Proedro (o l'originale proedros) possono riferirsi a:
 proedro – magistrato dell'antica Atene
 proedro – titolo di corte e titolo ecclesiastico dell'impero bizantino